Сан Хуан де лос Лопез има више значења:

 Сан Хуан де лос Лопез (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де лос Лопез (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику